Cavanaugh Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Cavanaugh Lake (Michigan)
 Cavanaugh Lake (Hennepin County, Minnesota)
 Cavanaugh Lake (Itasca County, Minnesota)
 Cavanaugh Lake (North Dakota)